Middleton kan syfta på:

 Middleton (efternamn) – ett anglosaxiskt efternamn och personer med namnet
 Middleton (häst) – ett engelskt fullblod

Geografi

Australien 

 Middleton, South Australia, ort, Alexandrina, 
 Middleton (ort i Australien, Tasmanien), Kingborough,

Irland 

 Midleton (ort i Irland), Munster, County Cork,

Kanada 

 Middleton, Nova Scotia, ort,

Nigeria 

 Middleton River (vattendrag i Nigeria), Bayelsa,

Storbritannien 

 Middleton-on-Sea (ort), England, West Sussex, 
 Middleton, Lancashire, ort i England, 
 Middleton (ort i Storbritannien, England, Borough of Rochdale), 
 Middleton (parish i Storbritannien, England, North Yorkshire, lat 54,26, long -0,82), 
 Middleton (parish i Storbritannien, England, Derbyshire), 
 Middleton (parish i Storbritannien, England, Norfolk), 
 Middleton, Harrogate, ort i North Yorkshire, England, 
 Middleton, Cumbria, ort i England, 
 Middleton-on-the-Wolds, ort och civil parish (Middleton) i East Riding of Yorkshire, England,  
 Middleton (distrikt i Storbritannien, England, Northumberland), 
 Middleton (parish i Storbritannien, England, Warwickshire), 
 Middleton (parish i Storbritannien, England, Essex), 
 Middleton (parish i Storbritannien, England, Suffolk), 
 Middleton (parish i Storbritannien, England, Northamptonshire), 
 Middleton-by-Wirksworth
 Middleton-in-Teesdale
 Middleton, Essex
 Middleton, Greater Manchester
 Middleton, Leeds
 Middleton, Milton Keynes
 Middleton Cheney – Northamptonshire
 Middleton Quernhow – North Yorkshire
 Middleton Tyas – North Yorkshire
 Middleton, Suffolk
 Middleton, Warwickshire

USA 

 Middleton, Tennessee, ort, Hardeman County, 
 Middleton, Massachusetts, Essex County, 
 Middleton, Wisconsin, ort, Dane County, 
 Middleton, Idaho, ort, Canyon County, 
 Middleton, New Hampshire
 Middleton, Wisconsin

Se även 
 HMS Middleton – flera fartyg
 Middletown – flera
 Middleburg – flera 
 Middlebury – flera
 Middlefield – flera
 Middlesbrough
 Middlesex (olika betydelser) – flera
 Middletown – flera
 Midleton